Stati Uniti d'America
 Lake Worth – città della Contea di Palm Beach, Florida
 Lake Worth – città della Contea di Tarrant, Texas